kolorymetria (chemia)
 kolorymetria (fizyka)